Anton Nöggerath sr., filmpionier
 Anton Nöggerath jr., zijn zoon
 Filmfabriek F.A. Nöggerath, eerste Nederlandse filmbedrijf
 Nöggerath Theater, voormalige bioscoop in Amsterdam